

Luoghi 

 Bisceglie, comune italiano della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia
 Bisceglie, stazione della linea M1 della metropolitana di Milano

Persone 

 Antonio Di Bisceglie, politico italiano

Pagine correlate 
 Bisceglia